Предкатаклизмическая переменная () или двойная после стадии общей оболочки () — двойная звезда, состоящая из белого карлика и звезды главной последовательности или коричневого карлика. Звезда или коричневый карлик обладает общей оболочкой с предшественником белого карлика на стадии красного гиганта. В таком сценарии эволюции звезда или коричневый карлик теряют угловой момент по мере обращения внутри оболочки, что приводит к сжатию взаимной орбиты с белым карликом. Двойная продолжит терять угловой момент по мере взаимодействия с магнитным полем и испускания гравитационных волн, вследствие чего со временем возникнет перенос массы между компонентами и двойная превратится в катаклизмическую переменную. Известны тысячи предкатаклизмических звёзд, но среди них всего лишь несколько являются затменными, носящие обозначение ePCEBs. Ещё более редкими являются системы с коричневым карликом в качестве второго компонента. Коричневый карлик с массой менее 20  испарится в течение стадии общей оболочки, поэтому второй компонент должен иметь массу больше 20 .

Список двойных звёзд на стадии после общей оболочки

Примечания 

Двойные звёзды